Putsch steht für:
 Putsch, Staatsstreich
 Der Putsch, Hörspielreihe (2016–2020)

Putsch ist der Familienname folgender Personen:
 Elias von Putsch (1580–1606), niederländischer Dichter, Historiker und Philologe, siehe Helias Putschius
 Karin Putsch-Grassi (* 1960), deutsche Keramikerin
 Ulrich Putsch, Bischof von Brixen (1427–1437)

Siehe auch:

 Coup d’Etat